

Anno 
 388 o 388 a.C.

Codici 
 388 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tokyo-Mitaka, nella prefettura di Tokyo, in Giappone

Matematica 
 388 – numero